Эндрю Майкл «Хэнди Энди» Филлип (; 7 марта 1922, , Иллинойс, США — 29 апреля 2001, Ранчо-Мираж, Калифорния, США) — американский профессиональный баскетболист и тренер, игравший на позициях защитника и форварда. Одиннадцать лет выступал за команды Баскетбольной ассоциации Америки и Национальной баскетбольной ассоциации (с 1947 по 1958). Чемпион НБА в составе «Бостон Селтикс». Член Зала славы баскетбола с 1961 года.

Биография 
В 1940 году Филлип в составе баскетбольную команды школы завоевал титул чемпиона штата. По окончании школу он вступил в Иллинойсский университет в Урбана-Шампейн. Во время второй мировой войны он служил старшим лейтенантом в морской пехоте на Ио.

По окончании обучения он был выбран на драфте 1947 году клубом «Чикаго Стэгс». Филлип стал участником первых пяти матчей всех звёзд НБА, а также первым игроком, сделавшим более 500 результативных передач за сезон. В сезонах 1950/51 и 1951/52 он был лидером регулярного чемпионата НБА по передачам. В своих последних четырёх сезонах он каждый раз выходил со своей командой в финал НБА: дважды с «Форт-Уэйн Пистонс» и дважды с «Бостон Селтикс». В 1957 году вместе с Бостоном он завоевал титул чемпиона НБА.

Филлип вместе с товарищем по команде Джорджем Ярдли был вовлечён в скандал, в котором их подозревали в организации договорного матча в финале НБА, где «Пистонс» проиграли «Сиракьюс Нэшнлз» в решающей седьмой игре. В конце этой игры Филлип передержал мяч в последних трёх секундах матча, позволив «Нэшнлз» победить с разницей в одно очко — 92:91.

В 1958 году он 10 игр провёл в должности главного тренера «Сент-Луис Хокс», одержав 6 побед и 4 поражения.

В 1961 году Филлип был включён в Зал славы баскетбола.

Филлип умер 29 апреля 2001 года в возрасте 79 лет в своём доме на Ранчо-Мираж в Калифорнии.

Статистика

Статистика в НБА

Примечания

Ссылки 
 ESPN.com: Obituary
 Профиль на сайте Зала славы баскетбола

Баскетболисты США
Баскетбольные тренеры США
Члены Зала славы баскетбола
Игроки «Чикаго Стэгс»
Игроки «Филадельфия Уорриорз»
Игроки «Форт-Уэйн Пистонс»
Игроки «Бостон Селтикс»
Тренеры «Атланта Хокс»